Aanpassing (sociologie), de verandering in gedrag of handelen om controle te houden over de omgeving
 Aanpassing (statistiek), het schatten van parameter(s) van de kansverdeling om die zo goed mogelijk te laten passen bij een reeks waarnemingen

Zie ook 
 Adaptatie (doorverwijspagina)
 Accommodatie (doorverwijspagina)